Џорџтаун може бити:
 Џорџтаун (Гвајана), главни град Гвајане
 Џорџтаун (Кајманска Острва), главни град Кајманских острва
 Џорџтаун (Асенсион), главни град Асенсиона
 Џорџтаун (Вирџинија), град у држави Вирџинија, САД
 Џорџтаун (Делавер), град у држави Делавер, САД
 Џорџтаун (Илиноис), град у држави Илиноис, САД
 Џорџтаун (Охајо), град у држави Илиноис, САД
 Џорџтаун (Тексас), град у држави Тексас, САД
 Џорџтаун (округ Квитман, Џорџија), град у држави Џорџија, САД
 Џорџтаун (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Џорџтаун (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Џорџтаун (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Џорџтаун (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Џорџтаун (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Џорџтаун (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Џорџтаун (Конектикат), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
 Џорџтаун (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Џорџтаун (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Џорџтаун (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Џорџтаун (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Џорџтаун (Острво Принца Едварда), је варош у канадској провинцији Острво Принца Едварда и административно је седиште Округа Кингс
 Џорџтаун (округ Бивер, Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Џорџтаун (округ Ланкастер, Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Џорџтаун (округ Лузерн, Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Џорџтаун (округ Макдона, Илиноис), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Илиноис
 Џорџтаун (округ Сент Џозеф, Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Џорџтаун (округ Флојд, Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Џорџтаун (округ Чатам, Џорџија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Џорџија
 Џорџтаун (Малезија), Малезија